Ма́лая Жемтала́ или Жемтали́нка () — река в республике Кабардино-Балкария. Протекает по территории Черекского района республики.

Характеристики 
Река берёт своё начало в пределах Лесистого хребта и первоначально течёт на запад, в сторону Голубых озёр. Затем поворачивает на север и далее течёт извиваясь на северо-восток. Устье реки находится в 6 км по правому берегу реки Жемтала, у центре одноимённого села Жемтала. Длина реки составляет 12 км. Площадь водосборного бассейна — 16,6 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Терек от впадения реки Урух до впадения реки Малка. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

 Код водного объекта в государственном водном реестре — 07020000612108200005190.
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 108200519
 Номер тома по ГИ — 08
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания 

Бассейн Черека
Реки Черекского района